

Musica 
 Fiona – cantante statunitense
 Fiona – album di Fiona del 1985

Personaggi 
 Fiona – personaggio della serie letteraria fantasy Dragonriders of Pern
 Fiona – personaggio della serie di film Shrek
 Fiona – personaggio del manga The Sword of Paros
 Fiona Controsenso – personaggio dei libri per ragazzi Una serie di sfortunati eventi

Altro 
 Fiona – nome proprio di persona femminile
 Fiona – romanzo di Mauro Covacich del 2005
 Fiona – genere di molluschi